Der Skisport-Weltverband FIS veranstaltet alle zwei Jahre Ski-Weltmeisterschaften, getrennt nach verschiedenen Disziplinen: 

 Nordische Skiweltmeisterschaften (seit 1924, Skilanglauf, Skispringen und Nordische Kombination)
 Alpine Skiweltmeisterschaften (seit 1931, Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Team-Wettbewerb)
 Skiflug-Weltmeisterschaften (seit 1972, Skifliegen)
 Grasski-Weltmeisterschaften (seit 1979, Slalom, Riesenslalom, Super-G und Kombination)
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften (seit 1986, Aerials, Moguls, Halfpipe, Dual Moguls und Skicross)
 Snowboard-Weltmeisterschaften (seit 1996, Parallelslalom, Parallel-Riesenslalom, Boardercross, Big Air und Halfpipe)

Außerdem gibt es noch Weltmeisterschaften in den Disziplinen Geschwindigkeitsskifahren, Rollski und Telemarken.

Siehe auch:
 Skiweltcup